Brutalita obvykle odkazuje na:
Násilí
 Bití
 Policejní brutalita
Krutost

Externí odkazy